Franciaország
Saint-Jeannet, település Alpes-Maritimes megyében
Saint-Jeannet, település Alpes-de-Haute-Provence megyében